Il doppio dell'Open de Tenis Comunidad Valenciana 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lucas Arnold e Mariano Hood hanno battuto in finale 6–1, 6–7 (7–9), 6–4  Brian MacPhie e Nenad Zimonjić.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Brian MacPhie /  Nenad Zimonjić (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2003
ATP Tour 2003